Calahan steht für:

 Calahan, Actionfilm von Ted Post (1973), siehe Dirty Harry II – Calahan

Personen:
 Edward A. Calahan (1838–1912), US-amerikanischer Erfinder